Сокращение ТГК может означать:
 Генерирующие компании:
 Тамбовская генерирующая компания — ранее существовавшее в Тамбове , занимавшееся производством электро- и тепловой энергии.
 Тепловая генерирующая компания
 Территориальные генерирующие компании — компании, созданные в России в начале 2000-х годов в рамках реформирования РАО «ЕЭС России», занимающиеся производством электроэнергии для местных потребителей.
 Топливная генерирующая компания, или топливно-генерирующая компания.
 Трансгенерирующая компания.
 ТГК («тепловоз с гидропередачей калужский») — серийный советский маневровый и промышленный тепловоз производства Калужского машиностроительного завода.
 Термоэлектрогенератор на керосиновой лампе — вид термоэлектрогенераторов, разработанных в Советском Союзе в  годах, использовавших керосиновую лампу в качестве нагревателя (примеры: ТГК-3, ТЭГК-2-2).
 Тетрагидроканнабинол — один из основных каннабиноидов.
 Торгово-гаражный комплекс.
 Торгово-гостиничный комплекс.
 Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток — медицинская процедура, применяемая в гематологии и онкологии при заболеваниях крови и костного мозга, а также некоторых иных злокачественных заболеваниях.
  (ТГКПГ) — разрабатывавшийся в России беспилотный грузовой космический корабль.
 «Триагрутрика» — музыкальная группа.
 Туристско-гостиничный комплекс.
 Тюменский государственный колледж профессионально-педагогических технологий.

См. также 
 Тяжёлый газойль каталитического крекинга (ТГКК)

Источники